Натуральне число 191
 191 рік до нашої ери
 191 рік нашої ери